РКН — аббревиатура:
 Ракета-носитель (ракета космического назначения)
 Роскомнадзор